Velika Popina je naselje u sastavu Općine Gračac, u Zadarskoj županiji. Udaljeno je 22 kilometra od Gračaca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 71 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji